Шлеммер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шлеммер, Оскар (1888—1943) — немецкий художник, скульптор, хореограф и театральный оформитель.
 Шлеммер, Ханс (1893—1973) — немецкий военный.